AMAL – brytyjska marka gaźników motocyklowych
 Ruch Amal – milicja szyicka
 Amal – film